Olboeter ist der Familienname folgender Personen

 Hartmut Olboeter (* 1940), deutscher Jurist und Generalleutnant
 Karl Olboeter (* 1898), deutscher Radrennfahrer